Fitzgerald är ett efternamn.

Personer med efternamnet Fitzgerald
 Barry Fitzgerald (1888–1961), irländsk skådespelare
 Casey Fitzgerald (född 1997), amerikansk ishockeyspelare
 Edward Fitzgerald (1890–1966), amerikansk ishockeyspelare
 Edward Fitzgerald (1763–1798), irländsk upprorsman
 Edward Fitzgerald (1809–1883), brittisk poet
 Ella Fitzgerald (1917–1996), amerikansk jazzsångerska
 Erin Fitzgerald (född 1972), kanadensisk röstskådespelare
 F. Scott Fitzgerald (1896–1940), amerikansk författare
 Fern Fitzgerald (född 1947), amerikansk skådespelare
 Frank Fitzgerald (1885–1939), amerikansk republikansk politiker
 Garret FitzGerald (1926–2011), irländsk politiker
 George Francis FitzGerald (1851–1901), irländsk fysiker
 James FitzGerald, 1:e hertig av Leinster (1722–1773), irländsk ädling
 John Fitzgerald (född 1960), australisk tennisspelare
 Patrik Fitzgerald (född 1956), brittisk singer-songwriter
 Penelope Fitzgerald (1916–2000), brittisk romanförfattare, poet, essäist och levnadstecknare
 Peter Fitzgerald (född 1960), amerikansk republikansk politiker
 Percy Hetherington Fitzgerald (1834–1925), brittisk författare
 Tara Fitzgerald (född 1967), brittisk skådespelare
 Thomas Fitzgerald (1796–1855), amerikansk demokratisk politiker
 Warren Fitzgerald (född 1968), amerikansk punkrockmusiker
 William Thomas Fitzgerald (1759–1829), brittisk poet
 William Vincent Fitzgerald (1867–1929), australisk botaniker
 William FitzGerald, 2:e hertig av Leinster (1749–1804), irländsk liberal politiker och godsägare
 Zelda Fitzgerald (1900–1948), amerikansk författare

Se även
 Fitzgerald (adelsätt) – irländsk adelsätt

Engelska efternamn